Boulder (angl. balvan) může mít více významů:

 Boulder City - americké město v Nevadě
 Boulder (Colorado) - americké město v Coloradu
 University of Colorado at Boulder – univerzita v Boulderu v Coloradu

 boulder či bouldr – kámen nebo umělá struktura na které se provozuje bouldering
 bouldering – disciplína sportovního lezení
 bouldermatka – dopadová matrace na bouldering
 bouldrista – osoba provozující bouldering